Клодель (Claudel)—  французьке прізвище.

Відомі носії прізвища 
 Каміла Клодель (1864–1943), французька скульпторка.
 Дельфін Клодель (* 1996), французька лижниця.
 Жан-Батист Клодель (1876–1955), французький чернець, апостольський вікарій в Болівії.
 Марсель Клодель (1902 – після 1955), бельгійський оперний співак (тенор) і театральний режисер.
 Поль Клодель (1868–1955), французький дипломат і письменник.
 Філіп Клодель (* 1962), французький письменник.
 Веронік Клодель (* 1966), французька біатлоністка.

Французькі прізвища